Boncourt kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Boncourt-sur-Meuse, fransk kommun i departementet Meuse,  
 Boncourt-le-Bois, fransk kommun i departementet Côte-d'Or,  
 Boncourt, Aisne, 
 Boncourt, Meurthe-et-Moselle, 
 Boncourt, Eure, 
 Boncourt, Eure-et-Loir,

Schweiz 

 Boncourt, Schweiz, ort och kommun, Jura, ,